Кларенбах — немецкая фамилия:
 Кларенбах, Адольф — первый потерпевший за дело Реформации на нижнем Рейне.
 Кларенбах, Макс — немецкий художник, один из организаторов дюссельдорфского объединения Зондербунд.